XCOFF () – format plików wykonywalnych, ulepszona wersja COFF. Opracowana przez IBM i używana w systemie AIX.

Pliki wykonywalne